Соломі́я Не́сторівна Бук  — українська вчена-мовознавець, кандидат філологічних наук (2005 р., «Лексична основа української мови: виділення та системно-структурна організація»), доцент кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка. Автор наукових праць в галузі лексикографії, статистичної та корпусної лінгвістики, член редакційної колегії журналу Limbaj şi context = Speech and Context, член Міжнародної асоціації квантитативної лінгвістики (IQLA — International Quantitative Linguistics Association), засновниця Школи української мови та культури у Львові (), автор проекту корпусу текстів Івана Франка і квантитативного аналізу прози письменника.

Біографія 

У 2001 році закінчила з відзнакою філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальностями «українська мова та література», «референт-перекладач» (англійська мова), «зарубіжна література».

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію «Лексична основа української мови: виділення та системно-структурна організація» (керівник — доктор філологічних наук., проф. Ф.Бацевич).

У 2004—2006 роках — асистент кафедри українського прикладного мовознавства, 2006—2007 — асистент, а з 2007 — доцент кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

Викладає навчальні курси на філологічному факультеті та факультеті іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка: «Вступ до комп'ютерної лінгвістики», «Основи статистичної лінгвістики», «Вступ до мовознавства», «Загальне мовознавство», а також авторський навчальний курс «Сучасна лексикографія та корпусна лінгвістика».

Наукові інтереси: комп'ютерна лінгвістика, корпусна лінгвістика, статистична лінгвістика, лінгвістична прагматика та семантика, лексикографія.

Наукова діяльність 

Соломія Бук є автором посібника «Основи статистичної лінгвістики», словників «3000 найчастотніших слів наукового стилю сучасної української мови» та «3000 найчастотніших слів розмовно-побутового стилю сучасної української мови» і цілої низки статей, присвячених проблемам лексикографії, лінгводидактики, корпусної та статистичної лінгвістики, і декількох рецензій; також є співавтором Частотного словника роману Івана Франка «Перехресні стежки» й он-лайн конкордансу роману Івана Франка «Перехресні стежки» .

Займається науковим перекладом з польської мови (Бук С. Соціологія лексикографії з погляду університетської кафедри та з перспективи ринку: Інтерв'ю з польським лексикографом Мирославом Баньком // Проблеми слов'янознавства.— 2007.— Вип. 56.— С. 327—333.) та польською мовою (Rovenchak A. Oskar Fabian, pierwszy kierownik katedry fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Lwowskim // Postępy Fizyki.— 2009.— T. 60, Zeszyt 5.— S. 205—210.) і літературним редагуванням, є автором понад тридцяти публіцистичних праць.

Є членом редакційної колегії міжнародного філологічного журналу Limbaj şi context = Speech and Context , членом рецензійної колегії Всеукраїнського соціолінгвістичного конкурсу студентських робіт (Львівський національний університет), дійсним членом Міжнародної асоціації квантитативної лінгвістики (IQLA — International Quantitative Linguistics Association) . Була автором проекту та заступником Голови оргкомітету Всеукраїнської наукової конференції молодих учених «Vivat ACADEMIA» (травень, 2001), а також отримала Дослідницьку стипендію Каси Мяновського у Варшавському університеті, Інституті польської мови, Варшава, Польща (2005, 2007, 2009).

Була організатором більше десяти (Науковий семінар «Образи Вільнюса» (Вільнюс, MSH OBTA, травень 2005); Міжнародний науково-методичний семінар «Теорія і практика викладання української мови як іноземної» (Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 19-20 травня 2005); Семінар перекладознавчих студій «Трансляторіум» (Львів, УКУ, MSH OBTA, червень 2004); Львівсько-Варшавський семінар з філософії науки «Наукове та позанаукове знання» (Варшава, Львівський університет, MSH OBTA, листопад 2004); VIVAT ACADEMIA. II Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених-філологів (Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2003); VIVAT ACADEMIA: І Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених-філологів (Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 25-26 квітня 2001)) і учасником понад шістдесяти (XX Міжнародний славістичний колоквіум, присвячений пам'яті слов'янських просвітників святих Кирила і Мефодія (Львів, Україна, 19-20 травня 2011 р.). Доповідь: Лінгвостатистичні дослідження у мовознавстві слов'янських країн; VII Всеукраїнський соціолінгвістичний семінар (Львів, Україна, 12 квітня 2011). Доповідь: Прецедентні оніми у творах Івана Франка (на матеріалі корпусу текстів великої прози письменника); QFS 2010. International Symposium on Quantum Fluids and Solids (August 1-7, 2010, Grenoble, France). Poster: Application of quantum ensembles to linguistic analysis (with co-author); VII Всеукраїнський соціолінгвістичний семінар (Львів, Україна, 14 квітня 2010). Доповідь: Польсько-український паралельний корпус роману Івана Франка «Для домашнього огнища»; International Quantitative Linguistics Conference Qualico 2009: Text and Language: Structures, Functions, Interrelations (Graz, Austria, September 17-20, 2009). Доповідь (у співавторстві): Word-length-related parameters of text genres in the Ukrainian language; WOCAL6 — Cologne: World Congress of African Linguistics, (Cologne, 17-21 August 2009). Доповідь (у співавторстві): Corpus of Texts in Indigenous African Scripts; Науковий семінар Інституту польської мови Польської академії наук (Варшава, квітень 2009). Доповідь: Korpus równoległegły polsko-ukrański (na materiale autotłumaczeń prozy Iwana Franki); International Linguistic School (The New York — St. Petersburg Institute of Cognitive and Cultural Studies). July 7-25, 2008, St. Petersburg (Russia) та ін.) наукових семінарів та конференцій.

Література

Українською мовою 

 Бук С. Основи статистичної лінгвістики: Навчально-методичний посібник / Відп. ред. проф. Ф. С. Бацевич.— Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008.— 124 с.
 Бук С. 3 000 найчастотніших слів наукового стилю сучасної української мови / Наук. ред. Ф. С. Бацевич.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006.— 192 с.
 Бук С. 3 000 найчастотніших слів розмовно-побутового стилю сучасної української мови / Наук. ред. Ф. С. Бацевич.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006.— 180 с.
 Бук С. Н. Лексична основа української мови: виділення та системно-структурна організація.— Рукопис. Дис… канд. філол. наук: 10.02.01 / Львівський національний університет імені Івана Франка.— Львів, 2004.— 281 с. (Шифр зберігання книги в Національній бібліотеці України імені В. Вернадського: ДС82489)
 Бук С., Ровенчак А. Частотний словник роману Івана Франка «Перехресні стежки» // Стежками Франкового тексту (комунікативні, стилістичні та лексичні виміру роману «Перехресні стежки») / Ф. С. Бацевич (наук. ред), С. Н. Бук, Л. М. Процак, А. А. Ровенчак, Л. Ю. Сваричевська, І. Л. Ціхоцький.- Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.— С. 138—369.
 Бук С. Частини мови у словнику і тексті Івана Франка (на матеріалі великої прози) // Лінгвістичні студії. — 2011. — Вип. 22. — С. 62-66.
 Бук С. Інтерпретація лексики роману Івана Франка «Великий шум» у кількісно-статистичному аспекті // Studia Metodologica. — Вип. 30 . — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. — С. 145—153.
 Бук С. Статистична структура роману Івана Франка «Борислав сміється» // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия Филология. — 2010. — Том 23 (62), № 3. — С. 114—118.
 Бук С. Статистичні характеристики роману Івана Франка «Основи суспільності» (на основі частотного словника твору) // Вісник: Проблеми української термінології.— Львів: Національний університет "Львівська політехніка".— 2010.— № 676.— С. 90-93.
 Бук С. Лінгводидактичний потенціал корпусу текстів Івана Франка у викладанні української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної.— Львів: В-во ЛНУ імені Івана Франка, 2010.— Вип. 5.— С. 70-74.
 Бук С. Чоловічий антропонімікон роману Івана Франка «Перехресні стежки» // Лінгвістика. Збірник наукових праць.— Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010.— С. 169—176.
 Бук С. Структурне анотування у корпусі текстів (на прикладі прози Івана Франка) // Українська мова.— 2009.— № 3.— С. 59-71.
 Бук С. Лінгво-методичний аспект проблеми соціології лексикографії // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Филология».— 2008.— Т. 21(60), № 3.— С. 57-61.
 Бук С. Статистичні характеристики лексики основних функціональних стилів української мови: спроба порівняння // Лексикографічний бюлетень.— 2006.— Випуск 13.— С. 166—170.
 Бук С. Поняття семантизації в сучасній лінгвістиці // Вісник: Проблеми української термінології.— Львів: Національний університет "Львівська політехніка".— 2004.— № 503.— С. 63-66.
 Бук С. Лексична основа української мови як компресована мовна модель // Вісник Львівського університету. Серія філологічна.— Випуск 34.— Львів: В-во ЛНУ імені Івана Франка, 2004.— С. 289—293.
 Бук С. Дефінітивний мінімум у тлумачному словнику української мови для іноземців (на матеріалі іменників, які позначають тварин і частини їх тіла) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна.— Випуск 30.— Львів: В-во ЛНУ імені Івана Франка, 2003.— С. 154—159.
 Бук С.Проблеми семантичної метамови. (Спроба порівняння окремих концепцій) // Проблеми загального мовознавства.— Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002.— С. 12-17.
 Бук Н., Бук С. Щодо вживання віддієслівних прикметників «ведучий» і «ведений» // Вісник: Проблеми української термінології.— Львів: Національний університет "Львівська політехніка".— 1998.— № 336.— С. 62-63.

Англійською мовою 

 Buk S., Rovenchak A. Application of a quantum ensemble model to linguistic analysis // Physica A. — 2011. — Vol. 390, No. 7. — P. 1326—1331.
 Buk S., Rovenchak A. Defining thermodynamic parameters for texts from word rank-frequency distributions // J. Phys. Stud. — 2011. — Vol. 15, No. 1. — Article 1005. — 6 p.
 Buk S., Humenchyk O., Mal'tseva L., Rovenchak A. Word-length-related parameters of text genres in the Ukrainian language. A pilot study // Text and Language: Structures — Functions — Interrelations. Quantitative perspectives / Ed. by P. Grzybek, E. Kelih, J. Mačutek.— Wien: Praesens, 2010.— P. 13-19.
 Buk S. Lexical Base as a Compressed Language Model of the World (on the material of the Ukrainian language) // Psychology of Language and Communication. 2009, vol. 13, no.2. P. 35-44.
 Buk S., Grzybek P., Kelih E., Rovenchak A. Project Description: Designing and Constructing a Typologically Balanced Ukrainian Text Database // Methods of Text Analysis: Omnibus volume.— Chernivtsi: ČNU, 2009.— P. 125—132.
 Buk S., Rovenchak A. Menzerath-Altmann law for syntactic structures in Ukrainian // Glottotheory.— 2008.— V. 1, No. 1.— P. 10-17.
 Buk S., Mačutek J., Rovenchak A. Some properties of the Ukrainian writing system // Glottometrics.— 2008.— V. 16.— P. 63-79.
 Buk, S., Rovenchak, A. Statistical Parameters of Ivan Franko's Novel Perekhresni stežky (The Cross-Paths) // Quantitative Linguistics.— V. 62: Exact Methods in the Study of Language and Text.— Berlin; New York, 2007.— P. 39-48.
 Buk, S. N., Rovenchak, A. A. Rank-Frequency Analysis for Functional Style Corpora of Ukrainian // Journal of Quantitative Linguistics.— 2004.— V. 11, No. 3.— P. 161—171;

Примітки 

Українські мовознавці
Дослідники української мови
Науковці Львівського університету
Випускники філологічного факультету Львівського університету
Науковці Львова